Le Pont Adam (, ou le Pont Damiya sous sa forme arabe), traverse le Jourdain et relie Israël à la Jordanie. C'est l'un des trois passages officiels entre les deux pays et le plus ancien pont de la Vallée du Jourdain. Il aurait été construit en 1266 par le Mamelouk Baybars dans le cadre de la guerre qu'il mène alors aux Croisés. Il devient d'ailleurs l'axe de circulation principal de Baybars.

Le voyageur Merryl, qui traverse le pont Adam au , nous décrit le "passage de Damiyan dans un état presque complet, hormis quelques morceaux tombés dans le lit du cours d'eau sec". Konrad Tschick le mentionne lui aussi dans ses écrits au .

Durant la Première Guerre mondiale, en automne 1918, le pont sert de passage à l'armée turque dans son assaut contre l'aile gauche (Nord) des forces britanniques, entrées en Jordanie par la vallée du Jourdain. Le , la brigade néo-zélandaise de l'ANZAC s'en rend maîtresse.

Lors de la Nuit des ponts, du 16 au , une unité du Palmach sous le commandement de Yohanan Zariz et composée de 11 soldats dont deux filles sort de Tirat-Zvi en convoi composé d'un camion et d'un taxi. Mais au moment de l'explosion, le système fait défaut. L'officier britannique alerté sur les lieux le lendemain, se tuera dans sa tentative de désamorçage. Le pont Adam n'est alors plus empruntable.

Le pont reconstruit sur le lieu par les Anglais est par la suite traversé par la Légion arabe le , et par l'armée irakienne le  de la même année, durant la guerre israélo-arabe de 1948.

Jusqu'au , il restera en territoire jordanien sous le nom du pont "Amir Mouhamad". De 1967 à 1970, durant la Guerre d'Usure, le pont Adam connaît plusieurs altercations armées.

Adam
Adam